Il doppio del torneo di tennis International Tennis Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Jim Grabb /  John McEnroe (semifinali)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Tommy Ho /  Brett Steven (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Tennis Championships 1995
ATP Tour 1995